Patch-Test bezeichnet 

 bei der Finite-Elemente-Methode einen Indikator für die Qualität eines finiten Elementes, siehe Patch-Test
 in der Medizin einen Allergietest, siehe Epikutantest